Ellend bezeichnet: 

Orte 
 Ellend, Gemeinde in Ungarn 
 Haslau-Maria Ellend, Gemeinde in Österreich
 Ellend (Gemeinde Unterach), Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Personen
 Bernhard Ellend (1869–1950), österreichischer Politiker (Christlichsoziale Partei (Österreich))